Народная хоровая академия — так были переименованы два старейших профессиональных музыкальных учебных заведения России в 1918:

 Московская Народная хоровая академия — Синодальное училище церковного пения;
 Петроградская Народная хоровая академия — Придворная певческая капелла.